Луценково — название населённых пунктов:

Россия 
 Луценково — село в Алексеевском районе Белгородской области.

Украина 
 Луценково — село в Роменском районе Сумской области.